Yevgeniy Aleksandrovich Bushmanov - em russo, Евгений Александрович Бушманов (Tyumen, 2 de novembro de 1971) é um ex-futebolista russo.

Jogou sete partidas pela Seleção Russa, entre 1996 e 2000, tendo inclusive feito parte do elenco que disputou a Eurocopa de 1996, quando os russos capitularam ainda na primeira fase. Bushmanov jogou apenas 46 minutos no torneio.

Em clubes, ele conseguiu mais sucesso com a camisa do CSKA Moscou, onde jogou de 1992 a 1996. Atuou também por outros dois times de Moscou, o Torpedo e o Spartak Moscou. Outro time em que Bushmanov jogou foi o Shinnik Yaroslavl, onde iniciou sua carreira, em 1988.

Próximo de completar 32 anos, Bushmanov aposentou-se como jogador enquanto atuava pelo Krylia Sovetov.

Carreira de treinador
Após parar de jogar, Bushmanov voltou ao Shinnik, como treinador do time reserva. Mesma função exercida no Saturn, e foi também assistente técnico no Lokomotiv, única equipe moscovita onde não jogou.

Em 2010, foi assistente técnico do FC Khimki, sendo alçado ao posto de treinador pouco tempo depois.

Ligações externas
 Ogol - Perfil de Bushmanov

Futebolistas da Rússia
Futebolistas do Spartak Moscovo
Futebolistas do CSKA Moscovo
Futebolistas do FC Torpedo Moscou
Futebolistas do Krylia Sovetov
Jogadores da Eurocopa de 1996